— 68-й ёкодзуна в истории сумо, один из самых лучших борцов сумо, в отставке. Асасёрю означает «Утренний Синий Дракон», поэтому борца часто называют Синим Драконом.

Краткое описание карьеры 
Первый ёкодзуна в XXI веке (титул присвоен в марте 2003 года). Стал первым в истории сумо борцом из Монголии и третьим иностранцем, сумевшим достичь высшего звания ёкодзуна. Являлся одним из самых успешных и лучших борцов в истории, 25 раз выигрывал главный трофей сумо — Императорский кубок (4-й результат в истории), и, скорее всего, смог бы выиграть ещё несколько. Самым удачным сезоном карьеры был 2005 год, когда борец победил во всех шести турнирах года и показал рекордное (на тот момент) преобладание побед — 84 победы в 90 поединках.

Крайне амбициозная личность. Намеревался выиграть больше турниров, чем Тиёнофудзи (31) и Тайхо (32), что не казалось невозможным: последняя его победа на турнире достигнута буквально накануне отставки, в сезоне 2009 года он побеждал дважды. Был известен горячим нравом, неоднократно получал замечания за неподобающее поведение, тем более неприемлемое для высочайшего звания ёкодзуны. В августе 2007 года стал первым ёкодзуной в истории, временно отстранённым от участия в соревнованиях. Поводом послужило то, что борец, получив официальное освобождение от показательных выступлений из-за травмы и отбыв на родину для восстановления, участвовал в транслируемом по телевидению благотворительном футбольном матче, где выглядел весьма бодро и даже забил гол. В конечном счете, именно неподобающее поведение, а не отсутствие должных успехов, и послужило поводом его преждевременной отставки.

Скандал с дракой и отставка 
16 января 2010 года Асасёрю, находясь в состоянии алкогольного опьянения и сильного гнева, сильно поссорился с управляющим ночного клуба и ударил его, разбив нос. Не дожидаясь официально вынесенного решения расследующей инцидент комиссии и совета директоров Ассоциации сумо, ёкодзуна сам ушёл в отставку 4 февраля 2010 года, будучи в расцвете сил и таланта.

Стиль борьбы 
Обладал взрывным темпераментом, исключительной спортивной злостью и спринтерскими качествами при боевом весе, близком к оптимуму. Использовал, в основном, классическую борьбу в поясе, технику захватов, бросков и теснения. Толчковую технику он применял реже, по большей части в завершение поединка. Действовал скоростью, напором, быстротой реакции, умением быстро находить очередной приём. Эти качества позволяли ему безоговорочно доминировать несколько сезонов, когда каждая редкая победа над ним воспринималась как событие.
С появлением ёкодзуна Хакухо его безоговорочное лидерство сошло на нет, однако до самой отставки он всегда был среди фаворитов и по-прежнему побеждал на турнирах, хотя и не так часто.

Семья 

Младший из четырёх сыновей в семье известного борца монгольского национального стиля. Все его братья — заметные личности в разных видах борьбы. С 2002 года он был женат на своей однокласснице по имени Тамира, у них родились дочь и сын. Весной 2009 года они развелись. С 2014 года снова живут вместе.

Результаты с дебюта в макуути

Награды 
 Памятная юбилейная медаль Республики Тыва  в ознаменование 100-летия единения России и Тувы и основания г. Кызыла (13 февраля 2015 года, Республика Тыва, Россия) — за вклад в развитие спорта и дружественных связей между Тувой и Монголией.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница борца
 Биография на japan-sumo.ru
 «Асасёрю вышел в отставку» на japan-sumo.ru

Ёкодзуна
Борцы сумо из Монголии
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Улан-Баторе
Родившиеся 27 сентября
Борцы сумо в отставке
Председатели Ассоциации сумо